Gloria kan avse:

 Gloria (Berthier) – en psalm
 Gloria (biograf) – en före detta biograf på Folkungagatan i Stockholm
 Gloria (kvinnonamn) – ett kvinnonamn
 Gloria (ljusfenomen) – ett optiskt fenomen
 Gloria (låt av Van Morrison) – en låt av Van Morrison, även inspelad av The Doors
 Gloria (låt av Patti Smith) – en låt av Patti Smith. Denna låt bygger på Van Morrisons låt med samma namn.
 Gloria (låt av U2) – en låt av U2. 
 Gloria (låt av Mando Diao) – en låt av Mando Diao
 Gloria (musikgrupp) – en musikgrupp
 Gloria (opera) – en opera av Francesco Cilea
 Gloria (skivmärke) – ett tyskt skivmärke
 Gloria (symbol) – en helig symbol i konsten
 Gloria (sång) – en italiensk sång från 1979
 Gloria in excelsis Deo – en kortform för en lovsång (stora doxologin) i Romersk-katolska kyrkan och ett moment inom den kristna gudstjänsten
 Gloria Patri – en kortform för en lovsång (mindre doxologin)

Geografi

Antarktis 

 Gloria (udde),

Brasilien 

 Glória (kommun), Bahia,